Pirjo est un prénom féminin finnois célébré le 7 octobre et diminutif de Brigitta et Piritta, version finnoise de Brigit.  Ce prénom peut désigner:

Prénom
Pirjo Aalto (née en 1961), biathlète finlandaise
Pirjo Häggman (née en 1951), athlète sprinteuse finlandaise
Pirjo Honkasalo (née en 1947), réalisatrice et productrice finlandaise
 (née en 1987), joueuse finlandaise de football
Pirjo Muranen (née en 1991), fondeuse finlandaise
, compétitrice finlandaise de course d'orientation
 (née en 1946), compétitrice finlandaise de course d'orientation

Voir aussi

Références

Homonymie de prénom
Prénom finlandais